Mario Power Tennis kan syfta på:

Mario Power Tennis (Nintendo Gamecube) – ett TV-spel till Nintendo GameCube 
 Mario Power Tennis (Game Boy Advance) – ett spel till Game Boy Advance